

Лісберг — громада в землі Баварія

Лісберг — місто в окрузі Черокі штату Алабама

Лісберг — громада в кантоні Базель-Ланд

Див. також 
 Лісбург